

Patronymes 
Anissimov (masculin ; ) ou Anissimova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Anissimov ou Anisimov 
 Alexandre Anissimov (1877-1937), historien de l'art russe
 Artiom Anissimov (1988-), joueur russe de hockey sur glace
 Artiom Anissimov (1976-), joueur russe de hockey sur glace
 Maksim Anisimov (1983-), sauteur à ski biélorusse
 Myriam Anissimov (1943-), femme de lettres française

Anissimova ou Anisimova 
 Amanda Anisimova (2001-), joueuse de tennis américaine.
 Olga Anissimova (1972-), biathlète russe.
 Tatyana Anisimova (1949-), ancienne athlète soviétique, spécialiste du 100 mètres.
 Vera Anisimova (1952-), ancienne athlète soviétique, spécialiste du 100 mètres.

Patronyme russe